Volltreffer steht für:
 allgemein: einen Treffer mitten ins Ziel
 Hauptgewinn bei einer Lotterie, siehe Lotto
 ein Spiel von Günther Burkhardt, sie Volltreffer (Spiel)
Film und Fernsehen:
 Volltreffer (Film), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2016
 Volltreffer – Ein Supercoach greift durch, US-amerikanische Sportkomödie aus dem Jahr 2005
 Bullseye – Volltreffer!, britische Krimikomödie aus dem Jahr 1990, siehe Bullseye – Der wahnwitzige Diamanten Coup
 Der Volltreffer, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1985
 Volltreffer – Jugendliche fragen nach, täglich ausgestrahlte Informationssendung für Jugendliche

Siehe auch: